Superliga 2007 (Kazachs: Суперлига) was het zestiende seizoen van de competitie die nu Premjer-Liga heet.

Naamsveranderingen
Sinds vorig seizoen zijn de volgende clubs van naam veranderd (inclusief de inmiddels gedegradeerde ploegen):

Kort overzicht van het seizoen
Het zestiende seizoen van de competitie die anno 2013 Premjer-Liga heet, werd gespeeld van 31 maart t/m 10 november 2007.

De competitie-opzet was hetzelfde als vorig seizoen: 16 ploegen streden om het kampioenschap. Dat kwam voor de tweede maal terecht bij Aqtöbe FK; de club had 8 punten voorsprong op eeuwige tweede Tobıl FK Qostanay. Die club won wel de beker en maakte in 2007/08 indruk in de Intertoto door achtereenvolgens FC Zestafoni uit Georgië, Slovan Liberec uit Tsjechië en OFI Kreta uit Griekenland uit te schakelen en zo de laatste voorronde van de UEFA-cup te bereiken; daarin was het Poolse Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski echter te sterk, zodat het nog even zou duren voor een Kazachse ploeg haar debuut in een Europees hoofdtoernooi zou maken. Als bekerwinnaar mocht Tobıl FK een jaar later echter opnieuw een poging wagen in de voorronde van de UEFA-cup, net als nummer drie van de ranglijst Şaxter FK Qarağandı. Ertis FK Pavlodar voldeed nog steeds niet aan de eisen van de UEFA, zodat nummer vijf Jetisu FK Taldıqorğan zich kwalificeerde voor het allerlaatste seizoen van de Intertoto.

Met Jetisu FK Taldıqorğan is meteen ook de naam van de enige promovendus gevallen. Minder goed deden Oqjetpes FK Kökşetaw en de kampioen van 1996, Taraz FK, het: de ploegen eindigden op de plekken 15 en 16; Taraz FK degradeerde en dat lot zou ook Oqjetpes FK beschoren zijn, ware het niet dat Ekibastuzec Ekibastuz FK "wegens onsportief gedrag" uit de competitie werd gezet.

Clubs

Kaart

Eindstand 2007

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten.

1 Astana FK kreeg 3punten in mindering.

2 Ekibastuzec Ekibastuz FK werd op grond van "onsportief gedrag" in de uitwedstrijd tegen Qayrat FK uitgesloten van de competitie; de club degradeerde verplicht en zou een jaar later zelfs ophouden te bestaan.

Resultaten 2007

Topscorers 2007

Zie ook
Kazachs voetbalelftal in 2007

Externe links
 Statistieken op de site van de RSSSF (Engels)
 Statistieken op de site van Kazachstanskij Futbol (Engels)

Premjer-Liga (Kazachstan)
Competitievoetbal 2007